Prima battaglia di Char'kov – battaglia della seconda guerra mondiale, combattuta nel periodo 20-24 ottobre 1941
 Seconda battaglia di Char'kov – battaglia della seconda guerra mondiale, combattuta nel periodo 12-28 maggio 1942
 Terza battaglia di Char'kov – battaglia della seconda guerra mondiale, combattuta nel periodo 19 febbraio – 23 marzo 1943
 Quarta battaglia di Char'kov – battaglia della seconda guerra mondiale, combattuta nel periodo 3 agosto – 23 agosto 1943